Le GAZ 11-73-415 était une camionnette produite par GAZ de 1942 à 1946. Il était en grande partie dérivé du GAZ 11-73 et était conçu comme une variante de luxe du GAZ M-415. Environ 39 unités ont été produites. Le véhicule n'a pas été directement remplacé et ces véhicules n'ont pour la plupart pas survécu. En 1946, le véhicule a cessé d'être produit quand GAZ a arrêté sa gamme de véhicules basée sur la GAZ-M1.

Liens externes 
 GAZ 11-73 soviet retro 1:43 Nash Avtoprom H153b
 GAZ 11-415

11-73-415
Automobile des années 1940
Véhicule utilitaire